Jan Brueghel (1568–1625) flamand festő
 Jan Brueghel (1601–1678) flamand festő, az előbbi fia